Кетрин Бриџет Мојнахан (; Бингамтон, Њујорк, 28. април 1971) америчка је глумица и модел.

Филмографија 

|- bgcolor=lavender align=center
| colspan=5| 1990-е
|-
| 1999. || — || -{Row Your Boat}- || власница стана || 
|-
| 1999—2000. || Секс и град || -{Sex and the City}- || Наташа Нагински || ТВ серија, 7 еп.
|- bgcolor=lavender align=center
| colspan=5| 2000-е
|-
| rowspan=4| 2000. || — || -{In the Weeds}- || Ејми || 
|-
| — || -{Trifling with Fate}- || Фејм || 
|-
| Ружни којот || -{Coyote Ugly}- || Рејчел || 
|-
| — || -{Whipped}- || Мари || 
|-
| rowspan=2| 2001. || Игра судбине || -{Serendipity}- || Холи Бјукенан || 
|-
| — || -{Going to California}- || Лили || ТВ серија, 1 еп.
|-
| 2002. || Сви наши страхови || -{The Sum of All Fears}- || др Кети Милер || 
|-
| 2003. || Регрут || -{The Recruit}- || Лајла Мур || 
|-
| 2004. || Ја, робот || -{I, Robot}- || Сузан Калвин || 
|-
| 2005. || Господар рата || -{Lord of War}- || Ава Фонтејн || 
|-
| rowspan=2| 2006. || Необичне везе || -{Gray Matters}- || Чарли Келси || 
|-
| — || -{Unknown}- || Елајза Колс || 
|-
| 2006—2007. || — || -{Six Degrees}- || Витни Крејн || ТВ серија, главна улога
|-
| rowspan=2| 2007. || Плен || -{Prey}- || Ејми Њуман || 
|-
| Бука || -{Noise}- || Хелен Овен || 
|-
| 2008. || Илај Стоун || -{Eli Stone}- || Ешли Кардиф || ТВ серија, 2 еп.
|-
| 2009. || — || -{Bunker Hill}- || Ерин Моријарти || 
|- bgcolor=lavender align=center
| colspan=5| 2010-е
|-
| 2010. || Рамона и Бизус || -{Ramona and Beezus}- || Дороти Квимби || 
|-
| 2010—данас || Плава крв || -{Blue Bloods}- || Ерин Реган || ТВ серија, главна улога
|-
| 2011. || Битка за Лос Анђелес || -{Battle: Los Angeles}- || Мишел || 
|-
| rowspan=3| 2014. || — || -{Small Time}- || Барбара || 
|-
| — || -{The Journey Home}- || Медисон Мерсијер, Лукова мама || 
|-
| Џон Вик || -{John Wick}- || Хелен Вик || 
|-
| 2017. || Џон Вик 2 || -{John Wick: Chapter 2}- || Хелен Вик || 
|-
| 2019. || — || -{Crown Vic}- || Трејси Питерс ||
|- bgcolor=lavender align=center
| colspan=5| 2020-е
|-
| 2021. || И тек тако... || -{And Just Like That...}- || Наташа Нагински || ТВ серија, 1 еп.
|-
| 2023. || Џон Вик 4 || -{John Wick: Chapter 4}- || Хелен Вик || 
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1971.
Америчке глумице
Америчке манекенке